Herreman  is een familienaam en kan verwijzen naar de volgende personen:
 Jan Herreman (1928–2014), een Belgisch CVP-politicus
Lars Herreman (1987), een Belgische atleet
 Nathalie Herreman (1966), een voormalig tennisspeelster uit Frankrijk
 Paule Herreman (1919–1991), een televisiepresentatrice van de RTBF, de Belgische Franstalige openbare omroep
 Raymond Herreman (1896–1971), een Belgisch dichter, essayist, journalist en criticus
 Tony Herreman (1969), een voormalig Belgisch voetballer

Achternaam